Stara Kamionka (Augustów)
 Stara Kamionka (Sokółka)
 Stara Kamionka (Suwałki)